Sant Carles ist der katalanische Name des Heiligen Karl und Namensbestandteil mehrerer Orte in Katalonien und auf den Balearen:
 Sant Carles de la Ràpita, eine Stadt in der Provinz Tarragona
 Sant Carles de Peralta, eine Ortschaft auf Ibiza

siehe auch San Carlos